Андрей Александрович Брикс (1858 — 1918 ?) — русский учёный-артиллерист и педагог, генерал-лейтенант, заслуженный профессор и почётный член Конференции Михайловской военной артиллерийской академии, член  Артиллерийского комитета при Главном артиллерийском управлении.

Биография 
Родился в семье надворного советника. В службу вступил в 1874 году после окончания Московского 2-го кадетского корпуса. В 1877 году после окончания Михайловского артиллерийского училища, произведён в  подпоручики и прикомандирован к 2-й лейб-гвардии артиллерийской бригаде. С 1877 года участник Русско-турецкой войны.
"За боевые отличия" в войне был награждён чином прапорщика гвардии и орденом Анненским оружием «За храбрость».

С 1881 года назначен репетитором  Павловского военного училища. В 1882 году после окончания  Михайловской артиллерийской академии по I разряду произведён в подпоручики гвардии и назначен репетитором  МАА и МАУ. В 1885 году произведён в поручики гвардии. С 1888 года назначен штатным преподавателем МАА и МАУ. В 1890 году произведён в штабс-капитаны гвардии, в 1895 году в капитаны гвардии.

С 1896 года назначен экстраординарным профессором МАА. В 1897 году произведён в полковники гвардии. С 1898 года помимо основной преподавательской деятельности был назначен помощником инспектора классов, и с 1899 по 1914 годы был инспектором классов МАУ. С 1900 года назначен ординарным профессором МАА. В 1905 году "за отличие по службе" произведён в генерал-майоры.

12 марта 1908 года высочайшим приказом получил звание заслуженный ординарный профессор и почётным членом Конференции МАА. В 1914 году произведён в генерал-лейтенанты с назначением постоянным членом Артиллерийского комитета при Главном артиллерийском управлении, с  1915 года начальник 4-го отдела АК ГАУ с оставлением постоянным членом того же комитета и в званиях заслуженного профессора и почётнаго члена конференции МАА.

После Октябрьской революции с 24 января 1918 года Конференцией академии был зачислен в качестве нештатного профессора. Считалось, что в 1918 году был арестован органами ВЧК и расстрелян. Однако из недавно опубликованных документов стало известно, что в 1918 году он служил в Артиллерийском комитете РККА, а в конце декабря 1918 года был назначен членом КОСАРТОП, что делает версию о расстреле в 1918 году недостоверной.

Награды 
Награждён всеми орденами Российской империи вплоть до ордена Белого орла высочайше пожалованного ему 10 апреля 1916 года. Сверх иерархии наград был пожалован: "за боевые отличия" в войне — Аннинским оружием «За храбрость»  (ВП 1879); "за отлично-усердную службу и особые труды, вызванные обстоятельствами текущей войны" высочайше был пожалован — Монаршим благоволением (ВП 06.12.1916).

Библиография
 Брикс, А. А. Колебательное движение оси продолговатого снаряда, выстреленного из нарезного орудия / [Соч.] Шт.-кап. А. Брикса. - Санкт-Петербург : тип. Мор. м-ва, 1891 г. — 132 с.
 Брикс, А. А. Теоретический курс гидравлики и гидравлических движителей / Сост. шт.-кап. А.А. Брикс, штат. преп. Михайл. арт. акад. и Уч-ща. - Санкт-Петербург : К.Л. Риккер, 1892 г. — 232 с.
 Брикс, А. А. Резание металлов (строгание) / Сост. штат. преп. Михайл. арт. акад. и Уч-ща числящийся по гвард. артиллерии кап. А. Брикс. - Санкт-Петербург : тип. М.М. Стасюлевича, 1896 г. — 163 с.

Семья 
 Брат — Фёдор  (1855—1936) — действительный статский советник, профессор Военно-морской академии
 Дочь — Нина (1895—1931) — уроженка С.-Петербурга, беспартийная, бухгалтер треста "Севзаплеспром", проживала: г. Ленинград, Можайская ул., д. 42, кв. 8. Арестована 14 ноября 1930 г. Тройкой ПП ОГПУ в ЛВО 25 февраля 1931 г. по ст. ст. 58-6, 58-12 УК РСФСР приговорена к расстрелу. Расстреляна 1 марта 1931 г.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Волков С. В. Офицеры российской гвардии.  2002 г.
 по военному ведомству//Разведчик   №1277, 28.04.1915 г.
 по военному ведомству//Русский Инвалид  №96, 1916 г.

Ссылки 
 

Педагоги Российской империи
Учёные XIX века
Учёные XX века
Артиллеристы Российской империи
Выпускники Второго Московского кадетского корпуса
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Выпускники Михайловской артиллерийской академии
Преподаватели Павловского военного училища
Преподаватели Михайловского артиллерийского училища
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Заслуженные профессора Михайловской артиллерийской академии
Лауреаты Михайловской премии